

Cinema 
 I Love You – film muto statunitense del 1918 diretto da Walter Edwards
 I Love You – film indiano del 1979
 I Love You – film franco-italiano del 1986
 I Love You – film indiano del 1992
 I Love You – film sudcoreano del 2001
 I Love You – film indiano del 2005
 I Love You – film indiano del 2007
 I Love You – film mozambicano del 2007

Televisione 

 I love you 2 (J’ai 2 amours) – miniserie TV francese del 2018

Musica

Album 
 I Love You – album dei People! del 1968
 I Love You – album di Bruno Martino del 1975
 I love you – canzone dei The Buggles del 1980
 I love you – album di Desireless del 1994
 I Love You – album dei T.Love del 1994
 I Love U – album dei Mr. Children del 2005
 I Love You – album di Aaradhna del 2006
 I Love You – album di Diana Ross del 2006
 I Love You – album di Stephanie Nakasian del 2006
 I Love You – album di Amanda Blank del 2009
 I Love You – album di Megumi Nakajima del 2010
 I Love You – album di Willie Revillame del 2010
 I Love You – album di Natale Galletta del 2011
 I Love You – album dei Neighbourhood del 2013
 I Love You – album del Management del 2015
 I Love You – album di alberto Fortis del 2018

Singoli 
 I Love You – singolo di Jim Reeves del 1954
 I Love You – singolo di Cliff Richard del 1960
 I Love You – singolo dei The Volumes del 1962
 I Love You – singolo dei The Zombies del 1965
 I Love You – singolo di Donna Summer del 1977
 I Love You – singolo della Climax Blues Band del 1981
 I Love You – singolo di Vanilla Ice del 1990
 I Love You – singolo di Yutaka Ozaki del 1991
 I Love You – singolo di Mary J. Blige del 1995
 I Love You – singolo di Dave Wong del 1997
 I Love You – singolo di Martina McBride del 1999
 I Love You – singolo di Sabrina Salerno del 1999
 I Love You – singolo di Sarah McLachlan del 2000
 I Love You – singolo delle 2NE1 del 2001
 I Love You – singolo di Faith Evans del 2002
 I Love You – singolo dei Dru Hill del 2003
 I Luv U – singolo di Dizzee Rascal del 2003
 I Love You – singolo di Cheri Dennis del 2006
 I Love U – singolo di Tila Tequila del 2007
 I Luv U – singolo dei The Ordinary Boys del 2007
 I Love You – singolo di Debbie Gibson del 2010
 I Love You – singolo di Avril Lavigne del 2012
 I Love You – singolo delle 2NE1 del 2012
 I Love You – singolo di Cesare Cremonini del 2013
 I Love You – singolo di Tayanna del 2017
 I Love You – singolo degli Axwell Ʌ Ingrosso del 2017
 I Love You – singolo di Ghali del 2019
 I Love You – singolo dei Fontaines D.C. del 2022

Gruppi musicali 
 I Love You – gruppo musicale rock statunitense

Altro 
 ILOVEYOU – worm per computer diffuso nel 2000
 I Love You – shōjo manga apparso sulla rivista Ciao